Alexander Lobanow (russ. Александр Лобанов, engl. Alexander Lobanov) ist der Name folgender Personen:

* Alexander Germanowitsch Lobanow (* 1953), russischer Eishockeyspieler
 Alexander Pawlowitsch Lobanow (1924–2003), russischer Künstler